Евгений Черняк:
 Черняк, Евгений Александрович (род. 1969) — украинский бизнесмен и блогер.
 Черняк, Евгений Иосифович (1895—1937) — советский литератор и редактор.